Дені Бродер — канадський хокеїст, бронзовий призер Олімпійських ігор-1956.
 Мартен Бродер — канадський хокеїст, грав на позиції воротаря за збірну команду Канади.
 Мілен Бродер — канадська фігуристка.
 Рішар Бродер — канадський хокеїст, грав на позиції воротаря.